Bausznern oder Baußnern ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich von Bausznern (1928–1980), deutscher Komponist, Kantor, Organist  und Musiklehrer
 Waldemar von Baußnern (auch: von Bausznern; 1866–1931), deutscher Komponist und Musikpädagoge